Il singolare del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martin Kližan era il detentore del titolo, ma ha partecipato agli Internazionali BNL d'Italia 2013.

Gaël Monfils ha battuto in finale Michaël Llodra 7–5, 7–6(7–5).

Teste di serie

  David Goffin (semifinali)
  Michaël Llodra (finale)
  Guillermo García-López (semifinali)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Kenny de Schepper (quarti di finale)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Martín Alund (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2013
ATP Challenger Tour 2013